Миколайтис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Миколайтис, Винцас (1893—1967) — литовский писатель, поэт, драматург, литературовед.
 Миколайтис, Повилас (род. 1983) — литовский прыгун в длину.